Casabona peut désigner :

Toponymes 

Casabona, une commune de Calabre, en Italie.
Casabona, un quartier de Saint-Pierre de La Réunion, en France.

Patronyme 

Alain Casabona (1950-2017), écrivain français.

Patronyme italien